Соревнования по семиборью у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 8—9 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в семиборье являлась Антуанетта Нана Джиму из Франции.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | WB — Высшее мировое достижение в отдельном виде семиборья | EB — Высшее европейское достижение в отдельном виде семиборья | CB — Высшее достижение чемпионатов Европы в отдельном виде семиборья | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Бег на 100 метров с барьерами 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в беге на 100 метров с барьерами.

На старт вышла 21 семиборка из 14 стран.

Прыжок в высоту 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в прыжке в высоту.

Неблагоприятные погодные условия (во время прыжка в высоту пошёл дождь) оказали своё влияние на ход соревнований. Лучший результат показала 19-летняя британка Морган Лейк, взявшая высоту 1,89 м. Благодаря этому успеху ей удалось подняться в общем зачёте с последнего места на третье. В лидеры вышла представительница Нидерландов Анук Веттер, шесть очков ей проигрывала украинка Анна Касьянова.

Толкание ядра 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в толкании ядра.

Действующая чемпионка Европы Антуанетта Нана Джиму установила личный рекорд в толкании ядра (16,17 м) и вышла в лидеры общего зачёта. Всего одно очко ей уступала Анук Веттер, также показавшая лучший результат в своей карьере — 15,69 м. Ожидаемо выиграла этот вид литовка Аустра Скуйите, обладательница высшего мирового достижения в толкании ядра среди семиборок, после чего поднялась с 10-го на 3-е место.

Бег на 200 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в беге на 200 метров.

Единственной участницей, пробежавшей быстрее 24 секунд, стала Анук Веттер — 23,89. У своих главных конкуренток в споре за победу, Антуанетты Наны Джиму и Анны Касьяновой, она выиграла около одной секунды и сразу заработала серьёзный отрыв в общем зачёте. Преимущество над француженкой, шедшей на втором месте, составляло 96 очков.

После первого дня пятёрка лидеров общего зачёта выглядела следующим образом.

Прыжок в длину 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в прыжке в длину.

Анук Веттер показала второй результат среди всех участниц, опередив при этом своих главных конкуренток. После пяти видов её преимущество перед Антуанеттой Наной Джиму достигло 119 очков. Надин Брурсен с прыжком на 6,40 м смогла подняться с 9-го на 4-е место, но проигрывала Ивоне Дадич, идущей третьей, 100 очков.

Метание копья 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в метании копья.

София Ифантиду установила новое высшее достижение чемпионатов Европы в метании копья среди семиборок — 56,36 м. Однако этот бросок никак не повлиял на борьбу за медали, поскольку гречанка была далеко от первой тройки. Анук Веттер установила личный рекорд 55,76 м, вновь опередила Джиму и де-факто обеспечила себе победу за один вид до окончания семиборья: её преимущество достигло 198 очков. Надин Брурсен сократила отставание от Ивоны Дадич в борьбе за бронзу до 15 очков.

Бег на 800 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в беге на 800 метров.

Тройка лидеров после бега на 800 метров осталась неизменной. Надин Брурсен не вышла на старт, из-за чего интриги в споре за медали не осталось: разрывы между остальными девушками в первой пятёрке были достаточно велики. Анук Веттер, даже несмотря на худший результат среди всех участниц, уверенно выиграла золото по итогам семи видов.

Итоговое положение 
Анук Веттер из Нидерландов стала чемпионкой Европы с новым национальным рекордом — 6626 очков, аналогичным достижением отметилась и бронзовая призёрка, Ивона Дадич, установившая рекорд Австрии. Антуанетта Нана Джиму третий чемпионат подряд оказалась на пьедестале: после двух побед в 2012 и 2014 годах она завоевала серебряную медаль.

Примечания

Ссылки 
 

семиборье